Lapa – quartiere di Rio de Janeiro.
 Lapa – quartiere di San Paolo.
 Lapa – comune del Paraná, in Brasile
 Lapa – freguesia e quartiere della città di Lisbona del Portogallo